Glen Wilson peut désigner :
 Glen Wilson (1952-), un claveciniste, pianofortiste, clavicordiste et organiste américain ;
 Glen Wilson (1971-), un joueur de squash représentant néo-zélandais.